10057 L'Obel – asteroide della fascia principale
 Agnes Obel – cantautrice, compositrice e pianista danese
 Mathias de l'Obel – botanico fiammingo, di origine francese
 Obel – fiume nella regione di Debub in Eritrea
 Torre Obel – grattacielo a Belfast, nell'Irlanda del Nord